Guaiuba (Ocyurus chrysurus) - peixe 
 Guaiúba (Ceará) - município 
 Jardim Guaiuba - bairro 
 Praia do Guaiúba em São Paulo

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos